Esistono più comuni francesi con questo nome

Lavergne – Lot
Lavergne – Lot e Garonna